Carolina Crescentini – attrice italiana
Dino Crescentini – pilota automobilistico sammarinese
Federico Crescentini – calciatore sammarinese
Giorgio Crescentini – politico sammarinese
Girolamo Crescentini – sopranista italiano
Stefano Crescentini – doppiatore italiano

Pagine correlate 

Crescentina
Crescentino (disambigua)